God’s Plan (album)
 God’s Plan (singel Drake’a)